Gmunden (district)
 Gmunden (stad)